Провадия-Солницата е селищна могила, археологически обект от VI – V хил. пр.н.е. Намира се до Провадия. Селището е открито през 1970-те години от Ара Маргос.

Проучвателите му предполагат, че обитателите на селището са се занимавали предимно за производството на сол. То съществува от средата на VI хил. пр.н.е. като разцветът му е прибл. 4700 – 4300 г. пр.н.е. Цялостното му проучване е дело на екип под ръководството на акад. Васил Николов. То започва през 2005 г.. 

Праисторическото селище Солницата се развива около извори с повишено съдържание на сол. Чрез нагряване в керамични съдове водата от тези извори е била изпарявана, а оставащата в тях сол – събирана. Останките от съдовете показват хронологично еволюция в технологията, съответстващо на повишен добив.

Според проучателите някои от жилищните постройки в селището са били двуетажни. Предполага се, че през определен период от време, населението му е достигнало до около 150 жители. Било е оградено от защитена стена с дебелината достигаща до 4,3 м. Селищото е унищожено от силно земетресение. 

В епохата на енеолита солта е била ценност и се е търгувала добре, за което свидетелстват и намерените в селището златни украшения, които, наред с тези открити в праисторическия некрополите при Дуранкулак и  Варна, са едни от най-старите в Европа. Развитието на праисторическото селище Провадия-Солницата обуславя разцвета на праисторическата култура в района.

ХХ век 
В района традиционно е провеждан солодобив. През 1922 г. се съобщава за извор с 19% солена вода, а синдикатът «Общ подем» се сдобива с концесия за индустриализиране на солното производство.

Източници 

Исторически населени места
Археологически обекти в България
История на Провадия